Сне́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Снежная улица — улица в Москве.
 Снежная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Снежная улица — улица в Самаре.
 Снежная улица — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Снежная улица — улица в Апреле;
 Снежная улица — улица на Степановке.

Украина 
 Снежная улица — улица в Донецке.
 Снежная улица — улица в Ивано-Франковске.